Koločep je lahko:
 Koločep, otok
 Koločep, naselje na istoimenskem otoku